Integra Fairburke Wingates Hellsing est un personnage du manga Hellsing. 

Integra Hellsing est le principal personnage féminin du manga. D'une apparence froide et plutôt distante, Integra est une femme réservée et laisse très peu transparaître ses émotions dans son travail. Toute sa vie semble d'ailleurs s'y consacrer, en tant que dirigeante d'Hellsing, elle place son devoir en tant que chef de l'organisation au-dessus de tout, même de son propre honneur. Elle est également membre de la Table Ronde. Pour elle, l'échec n'est pas une option. Elle dirige l'organisation avec une main de fer et est l'une des rares personnes qui puisse tenir tête à la forte personnalité d'Alucard.

Nom et appellation 
Le mot « Integra » provient du même mot latin qui signifie « entier », « complet », « possédant ce qui est essentiel », « un tout » etc. Integra étant l'un des personnages principaux de l'œuvre, sa présence est essentielle à l'histoire et cette interprétation correspondrait à la signification de son nom. Cela inclurait aussi qu'elle possède toutes les qualités et les caractéristiques requises pour être le leader d'Hellsing et pour survivre par ses propres moyens. Pour ce qui est de son nom complet, « Hellsing », est une version alternative de « Van Helsing » (qui provient de son ancêtre hollandais, Abraham Van Helsing). Le nom « Wingates » a probablement été inspiré par l'un des personnages de Howard Phillips Lovecraft (Nathaniel Wingate Peaslee). Enfin « Fairburke » peut prétendre à une indication supplémentaire sur les traits du personnage.

Integra est habituellement appelé « Maître » par Alucard. Néanmoins dans le Tome 8, lorsqu'Alucard est libéré de ses dernières restrictions, ce dernier l'appelle « Comtesse » après qu'Integra s'est adressée à lui en l'appelant « Comte ».

Famille 
Integra est né le  est une descendante directe d'Abraham Van Helsing, personnage issu du roman Dracula de Bram Stoker, un métaphysicien et philosophe hollandais, aussi chasseur de vampires. Dès son plus jeune âge, Integra, fille unique, a été formée par son père - Arthur Hellsing - afin de tenir plus tard les rênes de l'organisation. Mais ce dernier meurt sous ses yeux, emporté par la maladie tandis que sa fille n'avait que 12 ans. Son oncle, Richard, a tenté de se débarrasser d'elle à ce moment afin de prendre les commandes de la famille Hellsing à son compte.

Capacités et talents 
Integra semble avoir développé ses talents de dirigeant depuis son enfance afin de prouver sa valeur au milieu de la gent masculine dominante qui aurait pu l'exclure du fait de son âge et de son sexe. Elle semble pouvoir contrôler les sceaux de restrictions des pouvoirs d'Alucard, certainement grâce à son statut.

Relation avec Alucard 
La relation entre Integra et Alucard est très complexe. Elle semble bien plus profonde qu'une simple relation professionnelle puisqu'elle a été qualifiée d'« amour tordu » par l'auteur lui-même. Integra connait Alucard depuis la mort de son père, plus exactement après qu'elle a réveillé par accident Alucard de son sommeil aux sous-sols de la maison d'Hellsing (Tome 1 et OAV 1).
 
Dans le Tome 7, Alucard va droit vers l'Angleterre « pour retrouver la femme qu'il aimait », cette scène est un parallèle à un évènement similaire dans le roman de Bram Stoker (en particulier dans l'adaptation cinématographique de Francis Ford Coppola avec Bram Stoker's Dracula). Dans le Tome 8 et pour la première fois, lorsqu'Alucard est libre des restrictions de ses sceaux, il appelle Integra « Comtesse » après que celle-ci s'est adressée à lui en tant que « Comte ».

Voir aussi 
 Personnages de Hellsing

Personnage de Hellsing
Personnage de fiction anglais
Chasseur de vampires de fiction
Chevalier de fiction
Orphelin de fiction
Militaire de fiction
Anglican de fiction

en:Integra Hellsing
ru:Интегра Хеллсинг